

Cinema
Il miracolo della 34ª strada (Miracle on 34th Street) – film del 1947 
Miracolo nella 34ª strada (Miracle on 34th Street) – film del 1994

Televisione
Miracle on 34th Street – film per la televisione del 1959
Miracle on 34th Street – film per la televisione del 1973